Příjmení Hásek nese více různých osobností:

 Jan Hásek (* 1969) – český rytec skla, medailér a středoškolský učitel
Jarmila Hásková (1936–2007) – česká historička specializující se na numismatiku a peněžní dějiny
 Jindřich Hásek (1947–2007) – český spisovatel, redaktor a historik specializující se na historii Rožmitálska
 Miroslav Hásek (1934–2017) – český výtvarník, pedagog a publicista
 Rudolf Hásek (1890–1993) – československý legionář, významný exportér bižuterie a druhoválečný odbojář
 Světla Hásková (1936–2017) – česká malířka a ilustrátorka
 Zdenka Hásková (1878–1946) – česká spisovatelka, novinářka, překladatelka a divadelní kritička